Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Thurgau seit 1803.

Parteiabkürzungen 
 Bauern: Thurgauisch Landwirtschaftlicher Kantonalverband
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 DP: Demokratische Partei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Regierungsräte

Literatur 
 Albert Schoop u. a.: Geschichte des Kantons Thurgau. Chronologischer Bericht. Huber, Frauenfeld 1987, ISBN 3-7193-0976-2

 
Liste, Thurgau Regierungsrat
Wikipedia:Liste
Thurgau